

Geografia 
 Luq, una città della Somalia

Codici 
 LUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Luis (Argentina)